Vaz Ferreira es un apellido compuesto de origen portugués. Puede referirse a:

 Alberto Vaz Ferreira (1903-1957), escritor uruguayo;
 Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), abogado, filósofo, escritor y académico uruguayo; 
 Eduardo Vaz Ferreira (1945-1981), escritor uruguayo;
 Elvira Vaz Ferreira (1909-1961), escritora uruguaya;
 María Eugenia Vaz Ferreira (1875-1924), catedrática y poetisa uruguaya;
 Matilde Vaz Ferreira (1909-1961), escritora uruguaya;
 Raúl Vaz Ferreira (1918-2006), zoólogo y académico uruguayo.

Véase también 
 Vaz (apellido)
 Ferreira